49-й чемпионат СССР по шахматам проходил с 27 ноября по 22 декабря 1981 г. во Фрунзе. Звание чемпиона присвоено обоим победителям.

Турнирная таблица

Ссылки 
 49th USSR Championship, Frunze 1981

Чемпионаты СССР по шахматам
1981 год в шахматах
Чемпионаты СССР в 1981 году
Спортивные соревнования в Бишкеке
Ноябрь 1981 года
Декабрь 1981 года
1980-е годы в Киргизии
Соревнования по шахматам в Киргизии